Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2007./08. igrana u tri skupine - Istok, Jug i Zapad.

Istok

Jug

Zapad

Poveznice 
 1. HNL 2007./08.
 2. HNL 2007./08.
 4. HNL 2007./08.
 5. rang HNL-a 2007./08.
 6. rang HNL-a 2007./08.
 7. rang HNL-a 2007./08.
 8. rang HNL-a 2007./08.
 Hrvatski nogometni kup 2007./08.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2007./08.
 sportnet.hr, 3. Hrvatska nogometna liga 2007/08 - Ljestvice 
 sportnet.hr, 3. Hrvatska nogometna liga 2007/08 - Rezultati 
  

2007./08. 
 3